«Моя ужасная няня» (, дословно — «Няня МакФи») — фэнтези-комедия Кирка Джонса по сценарию Эммы Томпсон по мотивам серии книг Кристианны Брэнд.

Сюжет 
Седрик Браун — вдовец и любящий отец восьмерых детей: Саймона, Торы, Алисы, Лили, Эрика, Кристианны, Себастьяна и Агаты. Он только и делает, что работает в похоронном бюро и не может уделять детям достаточно внимания. Оставшиеся без присмотра дети всеми силами противятся попыткам привести в дом няню. В результате они изводят целых 17 нянь.

Но неожиданно объявляется няня-волшебница Матильда МакФи, которой, к удивлению отца и самих детей, удаётся усмирить их. Ребята продолжают попытки избавиться от няни, но понимают, что полюбили её.

В ролях

Взрослые 
 Эмма Томпсон — няня Матильда МакФи
 Колин Ферт — мистер Седрик Браун
 Келли МакДональд — Эванджелина
 Анджела Лэнсбери — герцогиня Аделаида Стич
 Имельда Стонтон — миссис Блэзервик
 Селия Имри — миссис Сельма Квикли

Дети 
 Томас Броди Сэнгстер — Саймон Дэвид Браун
 Элиза Беннетт — Тора Айлабелла Браун
 Сабина Салимова — Алиса Элисон Браун
 Дженнифер Рэй Дэйкин — Лилиана Джастин Браун (она же Лили)
 Рафаэль Коулмэн — Эрик Адам Браун
 Сэм Хонивуд — Себастьян Фрэнк Браун
 Холли Гиббс — Кристианна Ханна Браун
 Хебе Барнс, Зинниа Барнс — Агата Роуз Браун

Роли дублировали

Взрослые 
 Анна Каменкова — няня МакФи
 Игорь Тарадайкин — мистер Браун
 Людмила Шувалова — Эванджелина
 Александра Назарова — Аделаида
 Людмила Гнилова — миссис Блэзервик
 Вячеслав Баранов
 Александр Воеводин
 Ольга Зверева
 Андрей Казанцев
 Ирина Маликова

Дети 
 Иван Витер — Саймон
 Томас Шлеккер — Эрик
 Дарья Юрченко — Кристианна
 Мария Баринова
 Иван Дахненко
 Элиза Мартиросова
 Анна Штукатурова

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Кирк Джонс
 Сценарий — Кристианна Брэнд (роман), Эмма Томпсон
 Продюсеры — Тим Беван, Дэвид Браун, Лиза Чейсин, Линдсей Доран, Эрик Феллнер, Дебра Хейярд, Глайнис Мюррей
 Композитор — Патрик Дойл
 Оператор — Генри Брэхам

Факты 
 По словам Эммы Томпсон, на написание сценария к фильму у неё ушло 9 лет.
 Из-за сцены с трупом в США фильму был присвоен рейтинг PG (рекомендуется присутствие родителей).
 Дословный перевод названия фильма — «Няня Макфи». Русский вольный перевод обусловлен тем, что в дни выхода фильма у российских зрителей огромной популярностью пользовался сериал «Моя прекрасная няня» (локализация американского сериала «Няня», которая в свою очередь унаследовала российское название от одного из первых эпизодов оригинала, обыгрывавшего фабулу и название классического мюзикла / фильма «Моя прекрасная леди»).
 В 2010 году вышел сиквел картины под названием «Моя ужасная няня 2» с Эммой Томпсон в главной роли. Фильм также был снят по мотивам книг Кристианны Бренд «Няня Матильда». Эмма Томпсон в одном из интервью призналась, что хочет сделать трилогию. Действие третьего фильма, возможно, развернётся в современной Англии.
 В сиквеле картины, фильме «Моя ужасная няня 2» одной из второстепенных героинь является Агата, уже будучи пожилой леди, в исполнении Мэгги Смит.

См. также 
 Мэри Поппинс (1964)
 Мэри Поппинс, до свидания (1983)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
 Рецензии:
 Екатерины Русановой на сайте kinopoisk.ru
 Маргариты Троф на сайте kinokadr.ru
 «МакФи — старенькая волшебница» — К.Тархановой на сайте film.ru
  «Занимательное свинство» — Александры Лайт в «Музыкальной правде»

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Франции
Семейные фильмы Франции
Семейные фильмы Великобритании
Семейные фильмы США
Фильмы Франции в жанре фэнтези
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Кинокомедии США
Кинокомедии 2005 года
Экранизации произведений Кристианны Бренд
Фильмы о нянях
Фильмы Universal Pictures
Фильмы MGM
Фильмы, спродюсированные Дэвидом Брауном
Фильмы StudioCanal
Фильмы о викторианской эпохе
Фильмы Кирка Джонса